Zoberbier ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Zoberbier (um 1860–nach 1891), deutscher Kunsthändler und Verleger
 Ernst Zoberbier (1893–1965), deutscher Maler und Graphiker 

Siehe auch:
 Zuberbier